Xirinacs o Xirinachs puede referirse a:

 Lluís Maria Xirinacs (1932-2007), político, escritor, filósofo y religioso español; o
 Olga Xirinacs (n. 1936), escritora española.